Princeville ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Princeville (Hawaii)
 Princeville (Illinois)
 Princeville (North Carolina)
 Princeville (South Carolina)
 Princeville Township im Peoria County, Illinois

in Kanada:
 Princeville (Québec)